Jméno a příjmení Petr Urbánek má více nositelů:

 Petr Urbánek (básník) (1941–2001) – český básník a publicista
 Petr Urbánek (politik) (* 1968) – český politik hnutí ANO 2011 a manažer, zastupitel města Litoměřice
 Petr Urbánek (atlet) (* 1998) – český atlet